esna est un sigle qui peut désigner :

 Esna
 ESNA European Higher Education News
 École supérieure de navigation d'Anvers

Voir aussi 
 Esna est le nom de scène d'une chanteuse